

Cinema 
 The Web – cortometraggio del 1913 diretto da Ralph Ince
The Web – film del 1917 diretto da George Cochrane
 Passione che uccide (The Web) – film del 1947 diretto da Michael Gordon
 The Web – film del 1956 diretto da Peter Watkins

Letteratura 
 The Web – romanzo di Jonathan Kellerman del 1996

Televisione 
 The Web – serie televisiva statunitense degli anni 1950